Критская война — название двух войн:
 Критская война (205—200 до н. э.)
 Критская война (1645—1669)